

Persone
 Danielle Sapia – attrice statunitense
 Francesco Sapia – politico italiano
 Giuseppe Sapia – politico italiano

Altro
 Sapìa Salvani – gentildonna senese, protagonista di un episodio nel Purgatorio dantesco